Peter 1. kan henvise til:

 Peter 1. (ca. 1068-1104) – konge af Aragonien og Pamplona 1094-1104
 Peter 1. eller Peter den Strenge (1320-1367) – konge af Portugal 1357-1367
 Peter 1. eller Peter den Store (1672-1725) – tsar og kejser af Rusland 1682-1725
 Peter 1. (1755–1829) – storhertug af Oldenborg 1823–1829
 Peter 1. (1844-1921) – konge af Serbien og Jugoslavien 1903-1921